Ollainville (Essonne)
Ollainville (Vosges)